"Hora da Folia" é um álbum de remixes e a segunda coletânea da dupla de palhaços brasileira Patati Patatá, lançado em 2009.

Faixas 

 Pot-Pourri "Hora da Folia"
 Gugu-Dadá
 Cadê Você
 A Dança do Macaco
 Vem Ser Meu Amigo
 Chulé
 A Formiguinha
 Parabéns
 Pula Mais Que Pipoca
 Terra do Faz de Conta
 Magia no Ar
 Um Mundo Mais Bonito
 Nosso Corpinho
 Pot-Pourri "Calipso"

Histórico de lançamento 

Álbuns de 2009 
Álbuns de Patati Patatá 
Álbuns de música infantil 
Álbuns em língua portuguesa